Lista spalinowych zespołów trakcyjnych i wagonów eksploatowanych w Polsce w kolejowym ruchu planowym przez polskich przewoźników.

Normalnotorowe

Eksploatowane obecnie

Doczepy pasażerskie w trakcji spalinowej

Drezyny spalinowe i wagony rewizyjne

Wycofane z eksploatacji

Tabor wąskotorowy

Zobacz też 
 oznaczenia wagonów spalinowych

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Bogdan Pokropiński, Lux-torpeda PKP, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2007. .
 Paweł Terczyński, Krzysztof Zintel: Wagon spalinowy serii SD80, „Świat Kolei” nr 5/2004, s. 14–21
 Terczyński P., Zintel K., Wagon spalinowy SN80 w: Świat Kolei 8/2002.

 
Listy związane z transportem kolejowym